Lohme, comune dell'isola di Rügen (Germania)
Lohme, fiume della Turingia (Germania)